

Personaggi illustri
Come cognome ricordiamo:
 Giovanni Ardemagni, calciatore italiano;
 Marco Ardemagni, conduttore radiofonico italiano,
 Mario Ardemagni, atleta italiano,
 Matteo Ardemagni, calciatore italiano.